All the World's a Stage – album dei Rush del 1976
 All the World's a Stage – cortometraggio muto del 1910 diretto da Harry Solter
 All the World's a Stage – cortometraggio muto del 1915 diretto da Frank Wilson